Не следует путать с 7-й немецкой армией в Первой мировой войне

7-я армия — германская армия, принимала участие во Второй мировой войне.

Боевой путь 

Первоначально размещалась на западной границе Германии, после Французской кампании — на юго-западе Франции. Участвовала в боевых действиях после высадки американо-британских войск в Нормандии.

Состав армии 
В мае 1940:
 25-й армейский корпус
 33-й армейский корпус

В апреле 1941:
 25-й армейский корпус

В июне 1942:
 25-й армейский корпус
 84-й армейский корпус

В ноябре 1942:
 25-й армейский корпус
 84-й армейский корпус
 87-й армейский корпус

В июне 1944:
 1-й танковый корпус СС
 47-й танковый корпус
 84-й армейский корпус
 2-й парашютный корпус

В феврале 1945:
 13-й армейский корпус
 53-й армейский корпус
 80-й армейский корпус

Командующие армией 
 с 25 августа 1939 — генерал артиллерии (с 1940 — генерал-полковник) Фридрих Долльман (28 июня 1944 умер от сердечного приступа)
 с 28 июня 1944 — СС-оберстгруппенфюрер Пауль Хауссер (20 августа 1944 — тяжело ранен)
 с 31 августа 1944 — генерал танковых войск Эрих Бранденбергер
 с 22 февраля 1945 — генерал пехоты 
 с 25 марта 1945 — генерал пехоты Ханс фон Обстфельдер

Литература 
 :de:Georg Tessin. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS 1939—1945, Biblio Verlag, 1974, ISBN 3-7648-0942-6

Немецкие армии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году